Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Симона Халеп.

Белінда Бенчич виграла титул, у фіналі перемігши халеп з рахунком 7–6(7–5), 6–7(4–7), 3–0 ret.

У 18 років 23 тижні Бенчич стала наймолодшою тенісисткою, яка виграла цей турнір, обійшовши Ану Іванович, яка перемогла на Rogers Cup 2006 коли їй було 18 років і 41 тиждень.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Серена Вільямс 
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Роберта Вінчі
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Белінда Бенчич
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Ана Іванович
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=Q
| RD1-team5= Леся Цуренко
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=15
| RD1-team6= Сара Еррані
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=6
| RD1-team7= Агнешка Радванська
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=1
| RD1-seed8=2/WC
| RD1-team8= Симона Халеп
| RD1-score8-1=0
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Серена Вільямс 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=4
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Белінда Бенчич
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=6

| RD2-seed3=15
| RD2-team3= Сара Еррані
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2/WC
| RD2-team4= Симона Халеп
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=
| RD3-team1= Белінда Бенчич
| RD3-score1-1=77
| RD3-score1-2=64
| RD3-score1-3=3
| RD3-seed2=2/WC
| RD3-team2= Симона Халеп
| RD3-score2-1=65
| RD3-score2-2=77
| RD3-score2-3=0r
}}

 Верхня половина 
 Секція 1 

 Нижня половина 
 Секція 3 

 Секція 4 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Юлія Гергес

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 

Main Draw 
Qualifying Draw

Rogers Cup 2015